Bengt Svensson kan avse:

Bengt Svensson (politiker), kommunstyrelsens ordförande i Klippan.
Bengt Svensson (professor) (född 1946), professor i socialt arbete och missbruksforskare
Bengt E. Y. Svensson (född 1935), professor emeritus i teoretisk högenergifysik
Bengt Svensson (skulptör) verksam på 1600-talet, se Nysunds kyrka
Bengt Svensson Ribbing (1541–1594), riksråd
Bengt Svensson (militär) (född 1958)

Se även 
Bengt Svenson (född 1953), jurist och tidigare rikspolischef